Бесагаш — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бесагаш — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Бесагаш — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Бесагаш (быв. Дзержинское) — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Бесагаш — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Бесагаш — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Бесагаш — название села Мадениет, Кызылкогинский район Атырауской области до 1990-х годов.